LKK ist die Abkürzung für:

 Lotto King Karl
 Landwirtschaftliche Krankenkasse
 Liberalkatholische Kirche
 Lübecker Knabenkantorei an St. Marien

LKK